Hymn Białoruskiej SRR został przyjęty w roku 1955 i był używany do 1991. Muzykę skomponował Niestar Sakałouski, a słowa napisał Michaił Klimkowicz. Ta sama melodia jest używana także jako hymn Białorusi ze zmienionymi słowami.

Słowa białoruskie 
 Мы беларусы, з братняю Руссю
 Разам шукалі к шчасцю дарог.
 Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
 З ёй здабылі мы сцяг перамог!
 Нас аб’яднала Леніна імя,
 Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
 Партыі слава! Слава Радзіме!
 Слава табе, беларускі народ!
 Сілы гартуе, люд Бeларусі
 Ў братнім саюзe, ў мужнай сям’і
 Вeчна мы будзем, вoльныя людзі,
 Жыць на шчаслівай, вoльнай зямлі!
 Нас аб’яднала Леніна імя,
 Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
 Партыі слава! Слава Радзіме!
 Слава табе, наш свабoдны народ!
 Дружба нарoдаў – сіла нарoдаў,
 К шчасцю працoўных сoнечны шлях
 Гoрда ж узвіся ў светлыа высі,
 Сцяг камунізмы – радасці сцяг!
 Нас аб’яднала Леніна імя,
 Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
 Партыі слава! Слава Радзіме!
 Слава табе, наш савецкi народ!

Zobacz też 
 My wyjdziem szczylnymi radami – hymn Białoruskiej Republiki Ludowej (1918-21).

Linki zewnętrzne 
 Plik MP3, wersja wokalna

Białoruskiej SRR
Kultura na Białorusi
Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka